Forca ima više značenja:
 Forca, Ascoli Piceno
 Forca, Genoa